personen
 John Wilkin, een Amerikaans zanger, sessiemusicus en songwriter
 Marijohn Wilkin, een Amerikaans zangeres en songwriter
 Wilkin van de Kamp, een Nederlandse auteur en voorganger

diversen
 Wilkin (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Wilkin County, een county in de Amerikaanse staat Minnesota

Zie ook
 Wilkins (doorverwijspagina)